Jean-Jacques Susini (1933-2017), homme politique français.
 Paul Susini (1843-1901), médecin et homme politique français, socialiste et boulangiste.
 Marie Susini (1916-1993), écrivain français.
  (1965-), biologiste moléculaire.
 Clemente Susini (1754-1814), sculpteur
 Giovanni Francesco Susini (1585-1653), sculpteur florentin
 Antonio Susini, sculpteur florentin